Соревнования по индивидуальной гонке на 15 км среди женщин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антерсельве прошли 18 февраля.

Чемпионка мира 2019 года шведка Ханна Эберг на этот раз заняла 4-е место.

Доротея Вирер выиграла второе золото на чемпионате мира 2020 года и третье в карьере. Ранее итальянки ни разу не побеждали в индивидуальных гонках на чемпионатах мира. Для 27-летней Ванессы Хинц это первая в карьере медаль чемпионатах мира в личной гонке (у неё было три золотые медали в эстафетах). Марте Олсбю-Ройселанн завоевала 4-ю медаль на чемпионате мира 2020 года (2 золота и 2 бронзы). Всего у неё стало 9 медалей чемпионатов мира (6 золотых и 3 бронзовые).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020